Kōtal-e Khāwāk är ett bergspass i Afghanistan. Det ligger i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Kōtal-e Khāwāk ligger  meter över havet.

Terrängen runt Kōtal-e Khāwāk är bergig åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Terrängen runt Kōtal-e Khāwāk sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Kōtal-e Khāwāk. Runt Kōtal-e Khāwāk är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. 

Trakten runt Kōtal-e Khāwāk består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Afghanistan